Leandoer ist der Familienname folgender Personen:
 Kristoffer Leandoer (* 1962), schwedischer Schriftsteller, Übersetzer und Literaturkritiker
 Jonatan Leandoer Håstad (* 1996), schwedischer Rapper und Musikproduzent, siehe Yung Lean